12 jezior w Polsce:

 Brzeźno (kaszb. Brzézeńsczé Jezoro) – jezioro rynnowe w Polsce położone na Borach Tucholskich w województwie pomorskim
 Brzeźno Duże – jezioro w gminie Olsztynek, w dorzeczu rz. Łyny, woj. warmińsko-mazurskie, 53°29’57” 20°28’21”
 Brzeźno – jezioro na Pojezierzu Drawskim, w gminie Węgorzyno 
 Brzeźno, Gmina Bobrowniki – powiat lipnowski, kujawsko-pomorskie 52°49’20” 19°02’18”
 Brzeźno, Gmina Śliwice – powiat tucholski, kujawsko-pomorskie 53°43’02” 18°15’13”
 Brzeźno, Gmina Dąbrówno – powiat ostródzki, warmińsko-mazurskie 53°24’12” 20°04’22”
 Brzeźno, Gmina Skoki – obszar wiejski, powiat wągrowiecki, wielkopolskie 52°38’31” 17°07’40”
 Brzeźno, Gmina Drawsko Pomorskie – obszar wiejski, powiat drawski, zachodniopomorskie 53°26’25” 15°52’07”
 Brzeźno, Borne Sulinowo – obszar wiejski, powiat szczecinecki, zachodniopomorskie 53°31’20” 16°29’25”
 Brzeźno, Gmina Brzeżno – powiat świdwiński, zachodniopomorskie 53°42’15” 15°47’42”
 Brzeźno Duże – Gmina Koneck, powiat aleksandrowski, kujawsko-pomorskie 52°49’16” 18°44’08”
 Brzeźno Małe – Gmina Koneck, powiat aleksandrowski, kujawsko-pomorskie 52°49’34” 18°43’34”

Przypisy